Список сезонов команды Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс».

Легенда

Выступления в АБА

Выступления в НБА

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте Basketball-reference.com

Сан-Антонио Спёрс
Списки сезонов НБА по командам